Шэньчжоу-1 () — беспилотный космический корабль КНР. Первый из кораблей серии Шэньчжоу.

Цель полёта 
Экспериментальный полёт нового космического корабля. Его впоследствии стали использовать для пилотируемых полётов. В ходе полёта прошли испытания всех систем.

История 
В 1992 году проект запуска пилотируемого космического корабля впервые в КНР был включен в государственный план. Впоследствии он был назван «пилотируемый космический полет Шэньчжоу». Проект включал создание корабля «Шэньчжоу», ракеты-носителя «Чанчжэн», космодрома Цзюцюань в Центре космических полетов, системы измерения и управления, связи, подготовку космонавтов, системы научно-технических исследований и технических испытаний.

19 ноября 1999 года с космодрома Цзюцюань был успешно осуществлен запуск космического экспериментального корабля «Шэньчжоу-1». Через 21 час космического полета он успешно возвратился на Землю. Это был первый китайский беспилотный космический корабль.

Примечания

См. также 
 Космическая программа Китая

Космические корабли серии «Шэньчжоу»